Richard Plantagenet oder Richard Plantagenêt steht für folgende Personen:

 Richard Löwenherz (Richard I.) (1157–1199), König von England
 Richard von Cornwall (1209–1272), römisch-deutscher König
 Richard II. (England) (1367–1400), König von England
 Richard Plantagenet, 3. Duke of York (1411–1460), Oberhaupt des Hauses York während der Rosenkriege
 Richard III. (England) (1452–1485), König von England
 Richard of Shrewsbury, 1. Duke of York (1473–1483), einer der Prinzen im Tower